Die Liste der Gerechten unter den Völkern aus der Ukraine führt in alphabetischer Reihenfolge diejenigen Ukrainer auf, die von der Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Titel Gerechter unter den Völkern geehrt wurden.

Hintergrund 
Dieser Titel wird an nichtjüdische Einzelpersonen verliehen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft während des Zweiten Weltkriegs ihr Leben einsetzten, um Juden vor der Ermordung zu retten.

2659 Ukrainer haben bis zum 1. Januar 2020 den Titel Gerechter unter den Völkern verliehen bekommen.

Liste 
Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen geordnet. Hinter dem Namen ist jeweils das Geburtsdatum, das Sterbedatum, der Ort der Rettung, der Grund der Ehrung und das Jahr der Ehrung angegeben.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S 

 Maria Sladetskaya und ihre Kinder Faina (Pidlypnyak), Vasili und Kilina, 1997
 Grigori Sled und sein Sohn Grigori, 1999
 Zinaida Slivko, 1999
 Sidor Slobodiuk, Justina Slobodiuk und ihre Tochter Maria, 1992
 Vladimir Slobodniuk, 2003
 Vasili Slobodyan, Lidia Slobodyan und ihre Tochter Galina, 2005
 Aleksey Slobodyanik, Matryona Slobodyanik und ihr Sohn Aleksander, 1993
 Stanislava Sluzalek und Andrei Sluzalek, 1997
 Yelena Slyuta und ihre Tochter Zinaida, 2004
 Maria Smerdova, 1997
 Zinaida Smirnova, ihr Bruder Kuzma mit seiner Frau Antonina, 1997
 Taras Sniatynskiy, 1993
 Sava Sniezko und Olga Sniezko, 1994
 Gennady Sobocheva und Maria Sobocheva, 1995
 Antonina Sobolevskaya, ihr Sohn Jozef und Marina, 2003
 Mikhailo Sokolik, Katerina Sokolik und ihr Sohn Ivan, 2003
 Mikhail Sokoliuk, Anna Sokoliuk und ihre Tochter Bazylina Rutkowska, 1990
 Yuri Sokolov und Maria Sokolov, 1984
 Vladimir Sokolov, 1995
 Nina Sokolova (Dorotsenkovskaya), 2003
 Valentina Sokolova, 1998
 Valentina Sokolova, 2004
 Dmitri Sokolovski und Khristina Sokolovski, 1999
 Kondrat Sokur und Jarina Sokur, 1994
 Arseni Sologub und Anna Sologub, 1997
 Domnikia Solovieva, 2001
 Franko Solowej, 2008
 Klavdia Sopova, 2006
 Grigoriy Soroka, 2017
 Apolinari Sosedenko und Agrippina Sosedenko, 2000
 Yekaterina Sosnovskaya und ihre Kinder Vasili und Anna, 2004
 Pelageya Sotnikova und ihr Sohn Dimitri, 2000
 Galina Sotnikova-Arkhitiuk, 2003
 Yefrem Srul und Lidia Srul, 2000
 Dmitri Stadnik und Lina Stadnik, 1995
 Marko Stadnik und Oksana Stadnik, 2017
 Konstantin Stanchenko, 1997
 Lidia Staneva, 1999
 Maria Staneva und ihre Tochter Nina, 1998
 Mikhail Stanislavov, Yelizaveta Stanislavov und ihre Töchter Nina und Valentina, 2002
 Lidia Stankiewicz, 1998
 Maria Staschuk, 1999
 Anna Stashchenko, 2012
 Maria Stashevskaya, 2002
 Vera Stashevskaya, 2002
 Ksenia Stasiuk und Ignat Stasiuk, 1995
 Pavel Stasyuk, Anastasiya Stasyuk und ihre Tochter Valentina, 1994
 Leonid Stavenko und Antonina Stavenko, 2002
 Pavlo Stavnichi und sein Sohn Ivan, 1997
 Piotr Stebelski und Olga Stebelski, 1998
 Peotr Stebelsky, Ksenia Stebelsky und ihr Sohn Vladimir, 1994
 Bartolomej Stecyk, 1985
 Mikhail Stefanishen, seine Frau Pelageya Stefanishen und seine Mutter Praskovia, 1997
 Dominika Stefaniv und ihre Töchter Miroslava und Oksana, 1991
 Galina Stegantseva und ihre Mutter Anna Delikat, 1995
 Marko Stek, 1995
 Dimitri Stelnikovitch und Vera Stelnikovitch, 1994
 Katarzyna Stendzeiko, 1997
 Nikolay Stengach und Maria Stengach, 2015
 Maria Stepanova und ihr Sohn Stepan Veremchuk, 1995
 Fadei Stepanyuk und Yefrosinia Stepanyuk, 2016
 Pavel Stetsiuk und Ksenia Stetsiuk, 2002
 Lavrentiy Stetsiv und Anna Stetsiv, 2018
 Anna Stoikova, 1993
 Aleksandra Stolbiuk, 2004
 Anna Storchak, 2002
 Nadezhda Storozhuk und ihre Eltern Feodosi und Feodosia, 1992
 Vasiliy Storozhuk und Ksenia Storozhuk, 2011
 Marina Stoyanovskaya, 2014
 Galina Strelbitskaya und ihre Töchter Valentina, Tatiana und Lyubov, 2016
 Vasiliy Stripchuk und Fedora Stripchuk, 2012
 Nadezhda Strizhevskaya, 1995
 Stepan Stromylo, 1997
 Konstantin Stukalenko, 1996
 Vsevolod Stukalenko, 2002
 Nikolai Stukan und Klavdia Stukan, 1996
 Feodosi Subbotenko und Maria Subbotenko, 1998
 Nina Subbotenko (Bogorad), 1999
 Yefrosinia Sudenko, 1995
 Sugak Antonina, 1996
 Herr Sugak, 1999
 Jakov Sukhenko, 1983
 Anton Sukhinski, 1974
 Demyan Sukhodolia, Feodosia Sukhodolia und ihr Sohn Ivan, 2000
 Yekaterina Surovova, 1991
 Anastasia Sushko (Dyachenko), 2006
 Yevgenia Sveshnikova, 1995
 Grigori Svezhinski, Katerina Svezhinski und ihre Tochter Maria, 1999
 Miron Svisch, 1998
 Maria Svishchenkova, 2006
 Anna Svistun, 1996
 Mikhailo Svistun, Polaha Svistun und ihr Sohn Vasily, 1974
 Ivan Svitiaschuk und Maria Svitiaschuk, 1992
 Nikolai Syabruk und seine Eltern Peotr und Maryana, 2000
 Yevgeni Synenko und Yulia Synenko (Pokora), 2002
 Andrei Syrovenko und Varvara Syrovenko, 1996
 Sofia Sytniuk und ihre Schwester Anna, 2004
 Peotr Sytniuk, Maria Sytniuk und ihre Kinder Irina, Fedora und Yefrosinia, 1997

T 

 Semeon Tarasov und seine Tochter Sofia, 1997
 Nadezhda Tarasova, 1997
 Mikhail Tartachnyi und ihre Großeltern Yerema und Yevdokia, 1996
 Maria Tatarchuk, 2013
 Vasiliy Tatsyi und Olga Tatsyi, 2015
 Varvara Tatunetz, 1999
 Janius Teczynski, 1991
 Vera Telenchi und ihr Sohn Vyacheslav, 2017
 Feofan Telezhinskiy und Zinaida Telezhinskiy (Guzovskaya), 2016
 Ivan Tereschenko und Maria Tereschenko, 1996
 Maria Tertychna, 2000
 Melanya Tetera, 2000
 Yekaterina Timashova und ihre Tochter Anna, 2000
 Miron Timchenko und Yevdokia Timchenko, 2011
 Peotr Timoschuk, Pelageya Timoschuk und ihr Sohn Feodor, 2004
 Grigoriy Timus und Anna Timus, 1988
 Semeon Tishkovetz, Zinaida Tishkovetz und ihre Kinder Ustina, Filipp, Andrei, Maksim und Anna, 2005
 Maria Tkachenko, 2000
 Natalia Tkachenko, 2000
 Aleksey Tkachuk, 2007
 Emanuil Tkachuk, Emma Tkachuk und ihre Tochter Lidia, 1997
 Marfa Tkachuk, Vasily Tkachuk und ihre Töchter Anna (Zatvornitskaya) und Christina (Shevchuk), 1994
 Nadezhda Tkachuk, 2014
 Uliana Tkachuk, 1999
 Alexandra Tloka, 2000
 Alexander Tokarski und Sofia Tokarski, 2003
 Petro Tokarsky, 2008
 Nina Tomachinskaya, 1999
 Wladyslaw Tomczyszyn und seine Mutter Paulina, 2000
 Vera Topol, 1997
 Daria Topolnyak-Sidorenko, 2003
 Vladimir Torgonski, Yefrosinia Torgonski und ihre Tochter Polina (Kaputerko), 1997
 Ivan Tracz und Rozalia Tracz, 1995
 Irina Tribunalova und ihre Enkelkinder Vera Kuriy und Yelena Kuriy, 2005
 Yefrosinia Tritiak, 1996
 Ludmila Trubacheva, 2004
 Maria Trubenok, 1995
 Nina Trushkovskaya, 2011
 Nina Tsarovskaya (Pivovar), 2007
 Semeon Tsekhotskiy, 2016
 Maria Tselinskaya, 1998
 Maria Tselomudraya und ihre Tochter Antonina Tsybulskaya, 2017
 Anton Tserkevich, Viktoria Tserkevich und ihre Tochter Natalia, 2003
 Savely Tsibulnikov, 2001
 Olga Tsimbaliuk, 1999
 Grigori Tsitsura und Hanna Tsitsura, 2000
 Yakov Tsurkan und Anna Tsurkan, 2017
 Taras Tsven, Vasilina Tsven und ihr Sohn Ivan, 1996
 Avraam Tsvigovski und Aleksandra Tsvigovski, 1997
 Liubov Tsvirko, 1997
 Kondrat Tsybulko, Sofya Tsybulko und ihr Sohn Grigory, 2008
 Stanislav Tsytsyursky, Elena Tsytsyursky und ihre Tochter Valentina, 1993
 Vera Tunik, 1996
 Aleksey Turkevich, Yevgenia Turkevich und ihre Tochter Galina, 2002
 Feodor Turkevich, Maria Turkevich und ihre Töchter Galina und Nadezhda, 2002
 Katerina Turkevich, 1994
 Yuri Turovski, Irina Turovski und ihre Tochter Maya Karpika, 1999
 Klimenti Tviordyi, Yekaterina Tviordyi und ihre Töchter Maria und Pavlina, 2006
 Maria Tykva, 2008
 Daniil Tymchina, 2008
 Maria Tymush, 2001
 Ivan Tyzdor und Domnikia Tyzdor, 2003
 Pelagea Tzentzura, 1996

U 

 Prokop Uniyat, Melania Uniyat und ihre Tochter Nataliya, 1993
 Anna Utkina (Mutter von Maria Alekhina), 1996
 Mikhail Uzhitski, Bronislava Uzhitski und ihre Tochter Ludmila (Tkhorevskaya), 1999

V 

 Denis Vaschishin, Zinaida Vaschishin und ihre Tochter Eva, 1997
 Yelena Vasilenko
 Zigmund Vasilevich und Petrunelya Vasilevich, 1997
 Yefrem Vasilishin, 1994
 Mikhail Vasiliuk, 2007
 Teodor Vasiltsiv, Maria Vasiltsiv und ihre Tochter Karolina, 1998
 Andrei Vasiltsov und Maria Vasiltsov, 1994/2000
 Ludmila Vasilyeva, 2015
 Aleksander Vasiutinskiy und Maria Vasiutinskiy, 2014
 Nikolai Vavrisevich, Maria Vavrisevich und ihre Kinder Mikhail und Nikolai, 1983
 Polina Velikanova (Nikiforova), 1995
 Sidor Velmik, Marina Velmik und ihre Tochter Teklya, 2000
 Anna Velskaya und ihre Tochter Galina, 1998
 Ilya Vepritski und seine Frau Orina Cherevko, 2009
 Maria Verben, 2013
 Yelena Verbna, 2018
 Liudmila Verbova (Mukhina), 2002
 Vasili Verkhoglyad, 1997
 Todoska Vershigora, 1996
 Pistyna Vershigora-Boiko und ihre Kinder Praskovia und Andrei, 1999
 Viktor Vertepny und Lucja Vertepny (Balyk), 1999/1995
 Sofia Veselova, 1995
 Yelizaveta Veselovskaya, 1996
 Dmitri Vidmichuk, 1994
 Pavel Vilchinski und Alexandra Vilchinski, 2000
 Anna Vinnichuk, 2015
 Aleksei Vinogradov und Yevgenia Vinogradov, 2006
 Vera Visokos, 1995
 Martyn Vitiuk, 2004
 Alexander Vitruk, 2001
 Pelageya Vitruk und ihr Sohn Nikolai, 2001
 Yakov Vladyka und Anna Vladyka, 2001
 Aleksandra Vlasenko, 1999
 Yakov Vlasenko und Tatiana Vlasenko, 2003
 Kristina Vlasiuk, 1999
 Pavel Vlasiuk und Aleksandra Vlasiuk, 2006
 Ludmila Voichishina, 2000
 Maria Voiko, 1995
 Fedora Voitovich-Kushnir, 1998
 Olga Voitsekhovskaya, 1999
 Praskovia Volodina (Vorona), 1997
 Prokop Voloshin, Lubov Voloshin und ihre Tochter Olga, 1997
 Yemelian Voloshin, Anna Voloshin und ihr Sohn Vasiliy, 2012
 Anton Volovik, Olga Volovik und ihre Töchter Aleksandra und Ludmila, 1994
 Anna Voltornistaya und ihre Töchter Nina und Galina, 1999
 Feodor Volynetz, Agafia Volynetz und ihre Kinder Alexandra, Vasili und Katerina, 1999
 Yelizaveta Volynko und ihre Cousine Maria Volynko, 1999
 Olena Vorona und Demian Vorona, 1978
 Ivan Voronenko und Praskovia Voronenko, 1998
 Nikolai Voronin, Yevdokia Voronin und ihre Kinder Olga und Yelena, 1998
 Agafia Voronina, 1999
 Ivan Vorozheyev und Nadezhda Vorozheyev, 2012
 Feodor Vovk und Yelizaveta Shkandel, 1998
 Grigory Vovkotrub und Maria Vovkotrub, 1993
 Nikita Voyevoda, 2005
 Yelena Voytsekhovskaya, 1998
 Trifon Voznjuk, 1985
 Vladimir Vykhodetz und Vasilisa Vykhodetz, 2001
 Galina Vykhodetz-Mazur, 2000
 Galina Vyrzhitskaya, 1995
 Roman Vyvrotski und Anna Vyvrotski, 2011

W 

 Michal Waszczyszyn, seine Frau und ihr Sohn Stephan, 1997
 Vasiuta Wegrzynowska und ihre Kinder Jan, Michal und Docia, 1981
 Schwester Helena Witer, 1976
 Makar Wozniak und seine Kinder Yefka, Aleksandra, Nadia und Hapka, 1984
 Ivan Wursol und seine Frau, 1984

Y 

 Yuri Yakubovski, Praskovia Yakubovski und ihre Kinder Teklia und Olga, 2000
 Vasili Yalynskiy und Anna Yalynskiy, 2013
 Stanislava Yanishevskaya, 2000
 Ilya Yanus und Vassa Yanus, 1998
 Stepan Yanyuk und Tatyana Yanyuk, 2016
 Vasilina Yarmolyuk und Alexander Yarmolyuk, 1986
 Lyudmila Yarotskaya und ihre Tochter Vera Voronkova, 2017
 Matriona Yarovaya, 2000
 Sofia Yarovaya (Boiko), 1997
 Antonina Yarovaya-Samborskaya, 1994
 Yefrosinia Yastremskaya und ihre Töchter Nina und Zofia, 2016
 Ivan Yatsyuk und Serafima Yatsyuk, 1983
 Maria Yavorskaya, 2003
 Olga Yegmenova (Demyanchuk), 1999
 Aleksandra Yegoricheva und ihre Kinder Klavdia, Tatiana und Maria, 1992
 Irina Yegorova, 2001
 Petrushka Yekaterina, 2000
 Semeon Yelnikov und seine Schwester Yelisaveta, 2001
 Pelageya Yena und ihre Schwiegertochter Olga (Legostayeva), 2011
 Klavdia Yeremenko, 2000
 Maria Yeremenko, 1999
 Maria Yermochenko, 2006
 Ioanna Yevgenieva, 2000
 Petro Yurashchuk und seine Schwester Anna Bilok, 1996
 Yelena Yurchenko, 2015
 Zinaida Yurchenko, 2003
 Ostap Yurechko, 2006
 Yevgenia Yurkovskaya, 2002

Z 

 Maria Zadorozhnaya und ihr Sohn Alexander, 1997
 Justina Zagona, 2000
 Iosip Zagriy und Maria Zagriy, 2017
 Bohdan Zahajkewicz und sein Sohn Orest, 1975
 Nikolai Zaichuk, Nadezhda Zaichuk und ihre Tochter Maria Donchenko, 1995
 Maria Zajdel-Babiuk, 1993
 Nikolai Zakharchenko und Valentina Zakharchenko, 1993
 Andrei Zakharchuk und seine Tochter Eugenia, 1997
 Yekaterina Zakrevskaya, 2000
 Ivan Zamaruk und Agafia Zamaruk, 2001
 Georgi Zameshailo, 2001
 Ivan Zameshailo und Maria Zameshailo, 2000
 Yevgenia Zamoroko (Lysenko), 2006
 Lubov Zamrika und seine Eltern Grigori und Marpha, 1995
 Klavdia Zapletniuk, 1996
 Clavdia Zaritskaya-Datskova, 1994
 Daria Zavadskaya und ihre Töchter Yevdokia, Marina und Oksana, 2017
 Aleksandra Zavalna, 2013
 Domna Zavalnaya und ihre Eltern Martin und Yevgenia, 1996
 Fedor Zaviruha, 1994
 Ludmila Zavorotnaya, 2000
 Kindrat Zayetz und Vaselina Zayetz, 1996
 David Zazulia und Anna Zazulia, 1999
 Nikifor Zazulia und ihr Sohn Stepan, 1995
 Nikolai Zazulia, 1995
 Zinaida Zbarakh, 1999
 Marian Zbegin, Dina Zbegin und ihr Sohn Stanislav, 1996
 Natalia Zborik und ihr Sohn Peotr, 1998
 Kapitalina Zborovskaya, 2004
 Aleksandra Zdanevich, 2001
 Nikolai Zderzhko, 1998
 Yevgenia Zdetovetskaya, 1999
 Sergey Zdor und Zinaida Zdor, 2010
 Anna Zelinskaya, 2002
 Ludmila Zelinskaya und ihre Mutter Zinaida, 1995
 Valentina Zelinskaya und ihre Eltern Felix und Maria, 2000
 Nikolay Zelinskiy und Anna Zelinskiy, 2016
 Viktor Zelinskiy, 1994
 Maria Zelisko, 2001
 Rozalia Zemlyanskaya-Bay, 2000
 Vera Zemtseva und ihre Tochter Alla, 2001
 Grigoriy Zgama und Yelena Zgama, 2016
 Andrey Zhadan, 2017
 Aleksandra Zhdanovich, 2003
 Leonida Zhelihovskaya und ihr Sohn Viktor Polischuk, 1996
 Nadezhda Zhigalova, 2001
 Zinaida Zhilenko. 1999
 Maria Zhilinskaya und ihr Bruder Hrinko Bondazuk, 2012
 Daria Zhir und ihre Kinder Vasili und Vera (Kreminskaya), 1985
 Yaroslav Zhmur und Olga Zhmur (Karmelyta), 2014
 Maria Zhosul, 2015
 Anna Zhovanik, 1999
 Anna Zhuk, 1998
 Sofia Zhurba-Glushniova, 1999
 Pavlo Ziniuk und Tatiana Ziniuk, 1990
 Pavel Zirchenko und sein Sohn Mikhail, 2004
 Ivan Zizdovski, Maria Zizdovski und ihre Tochter Valentina, 2017
 Galina Zozulevich, 1995
 Viktor Zozulinski und Rozalia Zozulinski, 1995
 Vasili Zubkov und Maria Zubkov, 1998
 Natalia Zubritskaya, 1987
 Domenika Zurer, 1995
 Feodor Zygadlo und Horpyna Zygadlo, 2013
 Vera Zyubrovskaya, 1999

Siehe auch 

 Geschichte der Juden in der Ukraine

Weblinks 

 Homepage von Yad Vashem – Internationale Holocaust Gedenkstätte
 Startseite von Yad Vashem – Die Gerechten unter den Völkern
 Übersicht Gerechte unter den Völkern aus der Ukraine
 Startseite der Righteous Among the Nations Database

Einzelnachweise 

!
Ukraine